Колемас — село в составе Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

Известные люди 
В селе родился писатель Б. А. Сорокин.

Примечания

Ссылки 
 Колемас на inpenza.ru

Населённые пункты Малосердобинского района